Reichssender (verwendet ab 1. April 1934) steht für:

 Reichssender Berlin, siehe Funk-Stunde Berlin
 Reichssender Böhmen (1939–42), siehe Mělník #Sonstige Bauwerke
 Reichssender Breslau, siehe Schlesische Funkstunde
 Reichssender Danzig (1939), siehe Ostmarken Rundfunk AG #Kooperation mit Danzig
 Reichssender Flensburg (1945)
 Reichssender Frankfurt, siehe Hessischer Rundfunk
 Reichssender Hamburg, siehe Nordische Rundfunk AG
 Reichssender Köln, siehe Westdeutscher Rundfunk Köln
 Reichssender Königsberg
 Reichssender Leipzig, siehe Mitteldeutsche Rundfunk AG
 Reichssender München, siehe Bayerischer Rundfunk
 Reichssender Saarbrücken (1935–45), siehe Saarländischer Rundfunk
 Reichssender Stuttgart, siehe Süddeutscher Rundfunk
 Reichssender Wien (1938–45)

Siehe auch:
 Reichs-Rundfunk-Gesellschaft